Diese Liste enthält Ausgaben des Geschichtsmagazins Damals seit 1993 (Deutschen Verlags-Anstalt und Konradin Verlag). Ein ausführliches Register der früheren Jahrgänge 1969 bis 1992 (Damals-Verlag) kann im Gesamtregister der Jahrgänge 1969–1992 eingesehen werden.

Ausgaben seit 1993

1990er

2000er

2010er

2020er

Sonderhefte

Galerie (Bildbände)

Weblinks 
 Damals Magazin. In: Wissenschaft.de
 Damals Magazin Ausgabenarchiv. In: Wissenschaft.de

Einzelnachweise 

Damals